Bunker Hill – wzgórze w Bostonie
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Bunker Hill – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Bunker Hill – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Bunker Hill – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Bunker Hill – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Coos
 Bunker Hill – dzielnica Los Angeles
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Bunker Hill (ang. Bunker Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
 Bunker Hill (ang. Bunker Hill Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ingham

Zobacz też 
 Bitwa pod Bunker Hill